Колокольня — многозначное слово:

 Колокольня — башня, на которой установлен один или более колоколов, обычно является частью церкви.

Россия 
 Колокольня — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Колокольня — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Колокольня — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Колокольня — река, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.

См. также 
 
 Колоколец
 Колоколин
 Колокольницы